Цей список є списком видів ссавців Сен-Мартена. Із 23 зазначених у таблиці видів 2 — уразливі.

Для виділення охоронного статусу кожного виду за оцінками МСОП використовуються такі теги:

Список 

</center>

Джерела 
 Складений за допомогою розширеного пошуку  на вебсайті МСОП

Сен-Мартен
Сен-Мартен